Most Dworcowy w Poznaniu
 Most Dworcowy w Szczecinie